

Населені пункти та їхні частини
 Томашево — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Томашево — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Томашево — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Томашево — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Томашево — село в гміні Зблево Староґардського повіту Поморського воєводства
 Томашево — село в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Томашево — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Томашево — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Томашево — село в гміні Білосліве Пільського повіту Великопольського воєводства
 Томашево — частина села Стшельно-Кляшторне в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Томашево — частина села Одольон у гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Томашево — частина села Каліш у гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Томашево — осада в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Томашево — лісова осада в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Томашево — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область

Примітки